Wielbark – stacja kolejowa w mieście Wielbark, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. Znajdują się tu 2 perony.

W roku 2017 stacja obsługiwała 0–9 pasażerów na dobę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie szczycieńskim
Obiekty budowlane w Wielbarku